Ле-Пон-Кретье́н-Шабене́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 145 км на юг от Орлеана, 26 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 939 человек (2007).

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1921 по 1962 г. на официальном сайте Cassini